Октя́брьское — село в Грозненском районе Чеченской Республики. Административный центр Октябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено у восточной оконечности Сунженского хребта, напротив западной окраины Заводского района города Грозный.

Ближайшие сёла: на севере и востоке — город Грозный, на юге — село Алхан-Кала, на юго-западе — село Закан-Юрт и на северо-востоке — село Красностепновское.

История 
Селение было основано в 1927 году.

Население

Инфраструктура 
Водопровод в ходе военных действий был разрушен, и жители села были вынуждены покупать привозную воду. В марте 2015 года в село была проложена линия водоснабжения.

Образование 
 Октя́брьская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Ссылки 
 Официальный сайт Октябрьского сельского поселения

Примечания 

Населённые пункты Грозненского района
Грозненский район